La Planque, film français réalisé par Raoul André (1962).
 La Planque (The Trygon Factor), film germano-britannique réalisé par Cyril Frankel (1966).
 La Planque, film québécois réalisé par Alexandre Chartrand et Thierry Gendron (2004).
 La Planque, film français réalisé par Akim Isker (2011).

Voir aussi